Boyolangu (Boyolangu)
 Boyolangu (Giri)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing